Nuno Ricardo da Nova Silva (Cascais, Cascais, 14 de Agosto de 1979) é um guarda-redes português que joga actualmente no Operário. Iniciou a sua carreira no Atlético, vindo mais tarde a transferir-se para o Chaves. Passou ainda pelo Portimonenese e pelo Nelas.

Naturais de Cascais
Futebolistas de Portugal
Guarda-redes de futebol de Portugal